W48 peut faire référence à :
 W48, un obus atomique américain;
 W48, la quarante-huitième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres